Дебин — посёлок в Магаданской области.
 Дебин — река в Магаданской области, приток Колымы.